Брете́йль, или Бретёйль, — устаревшее русское написание французского термина Breteuil:

 Бретейль — французский город, ныне Бретёй — на севере Франции, регион Пикардия, департамент Уаза;
 Бретейль, Луи Никола Лё Тоннелье де (Louis Nicolas de Breteuil; 1648—1728) — французский придворный Людовика XIV, вводивший в тронный зал послов;
 Бретейль, Луи Огюст Лё Тоннелье де (1730—1807) — французский барон и дипломат, агент тайной дипломатической службы Людовика XV; министр;
 Бретейль, Эмили Лё Тоннелье де (больше известна как Эмили дю Шатле; 1706—1749) — французский математик и физик; муза и вдохновительница Вольтера; дочь Луи Никола де Бретейль.